Гыртоп (молд. hîrtop) — многозначный термин.

 Гыртоп (рельеф) — элемент рельефа, представляющий собой понижение в виде амфитеатра, образовавшееся в рыхлых породах под воздействием оползней и длительных эрозионных процессов.

Топоним 
 Хыртоп — село в Кантемирском районе Молдавии. 
 Хыртоп — село в Леовском районе Молдавии. 
 Хыртоп — село в Тараклийском районе Молдавии. 
 Хыртоп — село в Теленештском районе Молдавии. 
 Хыртоп — село в Фалештском районе Молдавии. 
 Хыртоп — село в Флорештском районе Молдавии. 
 Хыртоп — село в Чимишлийском районе Молдавии.
 Гыртоп — село в Григориопольском районе ПМР. 
 Большой Хыртоп — село в Криулянском районе Молдавии.
 Малый Хыртоп — село в Криулянском районе Молдавии.